cysta (biologia)
 torbiel